«Мака́ртур» () — австралийский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в юго-западном Сиднее. Выступает в Эй-лиге, высшем дивизионе футбола Австралии, с 2020 года.

История 
В августе 2018 года Футбольная федерация Австралии объявила о принятии восьми финальных заявок на вхождение в Эй-лигу на следующем этапе расширения с сезона 2019/20, среди которых была заявка South West Sydney Macarthur, образованная в результате объединения заявок South West Sydney и Macarthur. 13 декабря 2018 года ФФА объявила об одобрении заявок Western Melbourne Group и Macarthur South West Sydney и их вступлении в Эй-лигу в сезонах 2019/20 и 2020/21 соответственно.

15 мая 2019 года были официально представлены название — «Макартур», цвета — чёрный, белый и бледно-жёлтый, и логотип клуба. Также клуб получил прозвище — «быки». Первым главным тренером «Макартура» был назначен Анте Миличич.

15 января 2020 года клуб нанял первого игрока — Томми Оура.

18 февраля 2020 года Ланг Уокер продал свою 50 %-ную долю в клубе консорциуму двух местных сиднейских бизнесменов. Майкл Джерейс, владеющий Sydney Trucks and Machinery, и Рой Маммоне, застройщик в Сиднее, купили 50 % акций за нераскрытую сумму, превышающую 7 млн австралийских долларов.

«Макартур» провёл свой дебютный матч в Эй-лиге 30 декабря 2020 года на выезде против «Уэстерн Сидней Уондерерс», одержав победу со счётом 1:0 благодаря голу капитана Марка Миллигана.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Австралии
Спортивные клубы Сиднея